Nuzzi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Nuzzi (1926–2016), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Teramo-Atri
 Ferdinando Nuzzi (1645–1717), italienischer Geistlicher, Bischof von Orvieto und Kardinal
 Gianluigi Nuzzi (* 1969), italienischer investigativer Journalist
 Mario Nuzzi, genannt Mario de’ Fiori (1603–1673), italienischer Blumenmaler
 Paolo Nuzzi (1929–2018), italienischer Regisseur und Drehbuchautor

en:Nuzzi